Edad de Oro y siglo de oro (que, en general, significa el periodo de mayor desarrollo) hace referencia a varios artículos:

Historia 
 :Categoría:Edades de oro
 Edad de oro en la mitología griega;
 Edad de oro del islam
 Edad de oro de la cultura judía en España
 Siglo de oro neerlandés, periodo de hegemonía económica y cultural neerlandesa en el ;
 Edad de oro del capitalismo, periodo comprendido entre 1950 y 1973 para los países desarrollados.
 Edad de oro de la piratería, surgimientos de piratería en la historia marítima durante las etapas tempranas de la Edad Moderna.

Arte 
 Edad de oro danesa, período de producción creativa en Dinamarca, especialmente durante la primera mitad del .

Literatura 
 Siglo de oro español, período de florecimiento del arte y la literatura en España.
 Siglo de oro valenciano o Siglo de Oro de las letras valencianas, periodo histórico que abarca prácticamente todo el  y el .
 Edad de oro de los comic-books, período en la historia de los cómics estadounidenses desde fines de los años 1930 hasta principios de los años 1950;

Obras
 La Edad de Oro, revista mensual para niños de José Martí;
 La edad de oro, novela de ciencia ficción escrita por John C. Wright en 2002;
 La edad de oro, nombre original de la revista actualmente conocida como ¡Despertad! (Awake!).
 La Edad de Oro de Isaac Asimov (en inglés: The Early Asimov, también conocida como Eleven Years of Trying), antología o recopilación de los primeros relatos de ciencia ficción del escritor Isaac Asimov publicada en 1972;
 La Edad de Oro, novela de Gore Vidal escrita en 2000.

Cine y televisión
 La edad de oro (L'Âge d'or), película dirigida por Luis Buñuel en 1930.
 La edad de oro, programa de Televisión Española.

Además 
 Edad de oro del alpinismo (1854–1865);
 Edad de oro del hip hop
 Edad de oro del librepensamiento
 Edad de oro del periodismo
 Edad de oro del software español (1984–1991).
 La edad de oro, canción del cantante español Loquillo.